Por Lipe, puede referirse a:
Aeropuerto de Bolonia
Grupo étnico Lípez perteneciente a la etnia atacameña.